Мијаватлан има више значења:

 Мијаватлан (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мијаватлан, Ел Куихи (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Мијаватлан (Сан Хосе Мијаватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мијаватлан, Сан Антонио (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мијаватлан, Сан Грегорио (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мијаватлан, Сан Исидро (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мијаватлан, Сан Николас (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Општина Мијаватлан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мијаватлан (Мијаватлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мијаватлан (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику